Okręty US Navy o nazwie USS "Mercury":

Pierwszy "Mercury" był keczem zatwierdzonym przez Kongres Kontynentalny w 1776.
Drugi "Mercury" był szkunerem zbudowanym w 1781 w Plymouth (Massachusetts)
Trzeci "Mercury" był kutrem patrolowym, który został zbudowany w Ocracoke (Karolina Północna) do walk w czasie wojny amerykańsko-brytyjskiej
Czwarty "Mercury" (SP-3012) był niemieckim parowcem SS "Barbarossa" zajętym przez US Navy i używanym jako transportowiec wojska w czasie I wojny światowej.
Piąty "Mercury" (AK-42) był okrętem zaopatrzeniowym typu Mercury, który był w służbie w latach 1942-1959.

Mercury